Фийо́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Фийон, Бенжамен (1819—1881) — французский нумизмат, археолог и историк искусства. 
 Фийон, Франсуа (род. 1954) — французский политик.

Двойная фамилия 
 Фийон Майе, Кантен (род. 1992) — французский биатлонист.